«Де́вушка из Нагаса́ки»:

 «Девушка из Нагасаки» — песня композитора Поля Марселя на стихи Веры Инбер (конец 1910-х — начало 1920-х годов).
 «Девушка из Нагасаки» — альбом Игоря Старосельцева с одноимённой заглавной песней (2002).
 «Девушка из Нагасаки» — альбом Джеммы Халид с одноимённой заглавной песней (2009).
 «Девушка из Нагасаки» — художественный фильм (2013).